Uspenski (u Ouspenski) puede referirse a las siguientes personas:
 Piotr Demiánovich Ouspenski, esoterista y escritor ruso.
 Tijon Uspenski, botánico y naturalista ruso.

Además, puede hacer referencia a:
 Uspenski (Krasnodar), pequeño pueblo rural cosaco en el krai de Krasnodar (Rusia).